

Eventi
 Pace di Lodi – armistizio firmato da Milano e Venezia nel 1454
 Battaglia di Lodi – combattuta da Napoleone contro l'esercito austriaco nel 1796

Geografia
 Lodi – città capoluogo di provincia d'Italia
 Lodi Vecchio – città della provincia di Lodi
Lodi – quartiere di Marsiglia a nord-ovest di Menpenti
Lodi – città della contea di San Joaquin, in California
Lodi – township della contea di Washtenaw, in Michigan
Lodi – borough della contea di Bergen, nel New Jersey
Lodi – città della contea di Seneca, nel New York
Lodi – villaggio della contea di Medina, nell'Ohio
Lodi – città della contea di Columbia, nel Wisconsin

Musica 
Lodi – singolo dei Creedence Clearwater Revival del 1969, dall'album Green River

Persone
 Accorsino da Lodi (...-1532) – condottiero italiano
 Adriana Lodi Faustini Fustini (1933) – politica italiana
 Angelo Lodi (1947) – ex calciatore italiano
 Angelo Lodi (1920-2008) – medico e scrittore italiano
 Bassiano di Lodi, noto anche come San Bassiano o san Bassano (319-409) – vescovo italiano
 Callisto da Lodi o Callisto Piazza (1500-1561) – pittore italiano
 Carlo Lodi (1701-1765) – pittore italiano
 Carlo Alberto Lodi (1936) – ex tiratore a volo italiano
 Carlo Ludovico Lodi di Capriglio (1755-1827) – militare e politico italiano
 Eliseo Lodi (1923-2012) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Emmanuele Lodi o anche Emanuele (1770-1845) – vescovo cattolico italiano
 Evandro Lodi Rizzini (1942) – fisico italiano
 Fanfulla da Lodi (1477-1525) – soprannome di condottiero italiano, nome reale incerto
 Francesco Lodi (1984) – calciatore italiano
 Gaetano Lodi (1830-1886) – pittore e ornatista italiano
 Geremia Lodi (...) – scacchista italiano
 Giovanni Agostino da Lodi (1470 circa-...) – pittore italiano, attivo dal 1490 circa al 1515 circa
 Giovanni Battista Lodi da Cremona o semplicemente Giovanni Battista Lodi (1520-1612) – pittore italiano
 Giovanni da Lodi (1025 circa-1105) – vescovo italiano
 Giusto Lodi (1937-1994) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Ibrahim Lodi, propr. Ibrāhīm Lōdī (...-1526) – sultano indiano
 Leone Lodi (1900-1974) – scultore e pittore italiano
 Lorenzo Lodi (1920-2008) –  militare, docente e pittore italiano
 Luigi Lodi (1856-1933) – giornalista italiano
 Luigi Lodi (1910-1937) – militare aviatore italiano
 Mario Lodi (1922-2014) – pedagogista, scrittore e insegnante italiano
 Maurizio Lodi-Fè (1918-2015) – produttore cinematografico italiano
 Mosè Bianchi di Lodi (1836-1892) – pittore italiano
 Renan Lodi, propr. Renan Augusto Lodi dos Santos (1998) – calciatore brasiliano
 Renato Lodi (1923) – generale italiano
 Rodolfo Lodi (1897-...) – attore italiano
 Sofia Lodi (1998) – ex ginnasta italiana
 Teresa Lodi (1889-1971) – bibliotecaria italiana
 Ugo Lodi (1910-...) – calciatore italiano
 Uguccione da Lodi o Uguçon da Laodho (...-dopo il 1250) – poeta italiano

Trasporti 
Lodi – stazione della metropolitana di Roma
 Lodi T.I.B.B. – stazione della metropolitana di Milano
Lodi – stazione ferroviaria dell'omonima città

Altro
 Lodi mattutine – ora canonica della Liturgia delle Ore della Chiesa cattolica